Guro (volk), volk in Ivoorkust
Guro (district), district in Mozambique